Пактия может означать:
 Пактия — провинция на востоке Афганистана.
  — древний город на Херсонесе Фракийском.